Seznam rektorjev Univerze v Banja Luki.

Seznam 
 prof. dr. Dragomir Malić (1975-1979)
 Prof. dr. Ibrahim Tabaković (1979-1983)
 Prof. dr. Dragica Dodig (1984-1988)
 Akademik prof. dr. Rajko N. Kuzmanović (1988-1992)
 Prof. dr. Dragoljub Mirjanić (1992-2005)
 Prof. dr. Stanko Stanić (2005-danes)

Glej tudi 
 seznam rektorjev

Univerza v Banja Luki
Banja Luka